Николай Кузнецов може да се отнася за:

 Николай Герасимович Кузнецов – съветски адмирал от флота (1904 – 1974)
 Николай Дмитриевич Кузнецов – украински и руски художник (1850 – 1929)
 Николай Дмитриевич Кузнецов – руски авиоконструктор (1911 – 1995)
 Николай Иванович Кузнецов – руски разузнавач от Втората световна война (1911 – 1944)